Гарм (посёлок) — городок в Раштском районе Таджикистан.
 Гарм (стадион) — многоцелевой стадион в городке Гарм Раштского района Республики Таджикистан.
 Гарм (мифология) — персонаж в германо-скандинавской мифологии.
 Garm — псевдоним норвежского музыканта Кристофера Рюгга, участника коллективов Ulver, Borknagar, Arcturus.
 Гарм. (в музыке) — гармонический (см. гармонические мажор и минор).